Термин может означать:
 чухны — чухонцы, представители этноса чухна.
 Чухны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чухны — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Чухны — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.